Felipe Salvador Caicedo Corozo (Guayaquil, 1988. szeptember 5. –) ecuadori válogatott labdarúgó, a Genoa játékosa, kölcsönben a Internazionaleban szerepel.

A válogatott tagjaként részt vett a 2014-es labdarúgó-világbajnokságon, illetve a 2007-es és a 2011-es Copa Américán.

Statisztika

Sikerei, díjai 
 FC Basel
Svájci bajnok: 2007–08
Svájci kupa: 2007–08, 2007–08

 SS Lazio
Olasz kupa: 2018-19
Olasz szuperkupa: 2017, 2019

Források

További információk 

1988-ban született személyek
Guayaquiliek
Ecuadori labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Basel labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
A Levante UD labdarúgói
A Málaga CF labdarúgói
Az Espanyol labdarúgói
A Sporting labdarúgói
A Lokomotyiv Moszkva labdarúgói
Az SS Lazio labdarúgói
A Genoa labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Primeira Liga labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
Élő személyek